Ernest steht für:
 Ernest, ein männlicher Vorname und Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ernest (Georgia), im Clinch County
 Ernest (Missouri), im Dade County – nicht mehr existent
 Ernest (Ohio), im Preble County – nicht mehr existent
 Ernest (Indiana County, Pennsylvania)
 Ernest (Montgomery County, Pennsylvania)
 Ernest Hansen Estate, im Hillsborough County, Florida

Software:
 Early verification and validation of Networked Embedded Systems, ein Simulations-Framework vom Fraunhofer-Institut für Eingebettete Systeme und Kommunikationstechnik ESK

Verkehr:
 Ernest Airlines, italienische Billigfluggesellschaft